Городской сад — типичное название городского парка в городах Российской империи. Во многих городах это наименование сохраняется и поныне:

Россия 
 Городской сад (Колпино) — парк в Колпино.
 Городской сад (Курган) — самый старый парк Кургана.
 Городской сад (Тверь) — сад расположенный в историческом центре Твери.
 Городской сад (Томск) — парк и развлекательный комплекс, расположенный в центре города Томска.
 Городской сад (Яранск) — парк в Яранске.

Украина 
 Городской сад (Измаил) — городской парк в Измаиле.
 Городской парк (Киев) — городской парк в Киеве.
 Городской сад (Кременчуг) — один из старейших парков Украины в Кременчуге.
 Городской сад (Мариуполь) — центральный парк культуры и отдыха в Мариуполе.
 Городской сад (Одесса) — парковая зона в центре Одессы.
 Городской сад (Чернигов) — парк-памятник садово-паркового искусства в Чернигове.

Казахстан 
 Городской сад — прежнее название парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате.